Falces är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Falces ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Falces är huvudsakligen platt, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Falces ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Falces. Runt Falces är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Calahorra,  km sydväst om Falces. Trakten runt Falces består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra